BSDA steht für:
 Bi-State Development Agency (Metro Transit (St. Louis)), zweistaatliche Transportgesellschaft (Missouri und Illinois) in Greater St. Louis
 Certified BSD Associate, IT-Zertifikat, siehe Liste von IT-Zertifikaten#Berkeley Software Distribution (BSD)
 Black Sea Defense & Aerospace, rumänische Militärmesse

Abkürzung